Земляни́чненское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Барышского района Ульяновской области. Административный центр — посёлок Земляничный.

Население

Состав сельского поселения 
В состав поселения входят 6 населённых пунктов: 2 села, 2 деревни и 2 посёлка.

Примечания

Источники 
 Барышский район

Сельские поселения Ульяновской области
Муниципальные образования Барышского района